Иван Фаде́ев:
 Фадеев, Иван Васильевич (1923—1977) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.